Улица Анатолия — улица в Барнауле, от Промышленной улицы до 3-й Тормозной улицы.

История 
Прежние названия — Новолинейная (1808), с 1830-х годов — Павловская (по селу Павловску). Проходила по Заячьему предместью. После установления советской власти, в 1922 году, получила название Комиссарская. В 1927 году была переименована в ул. Анатолия в честь русского революционера, видного представителя большевистской партии, руководителя партизанского движения на Алтае Матвея Ворожцова (партийная кличка «Анатолий», 1889—1922), жившего на этой улице в последние годы своей жизни.

На улице сохранилось большинство дореволюционных деревянных домов Барнаула.

Достопримечательности 

д. 102 — Дом литераторов им. В. М. Шукшина

д. 106 — дом Носовича

д. 106а — Дом архитектора

д. 125 — жил и умер Матвей Ворожцов.

Примечания 

Улицы Барнаула